Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute à Phoenix du 14 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de l'Arizona

Navigation 

dames 1966
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1966
Sport en mars 1966